Gaidszen, auch: Gaidschen, ist der Name dreier ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen russischen Oblast Kaliningrad bzw. Polens:
 Gaidszen, ab 1936: Gaidschen, 1938 bis 1946 Wiesenblick, Kreis Insterburg, ab 1946: Tschernyschewskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Gaidszen bzw. Gaidschen, 1938 bis 1946 Drosselbruch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Watutino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman
 Gaidszen bzw. Gaidschen, 1938 bis 1946 Kleinweidenkreuz, Kreis Stallupönen/Ebenrode: untergegangener Ort im Rajon Nesterow
 Gaidschen, historischer Name von Alt Ballupönen, 1938 bis 1945 Schanzenhöh, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Stare Gajdzie, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen